Тамара Горачек (, род. 5 ноября 1995 года в Пожеге) — французская гандболистка хорватского происхождения, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года. Дочь хорватской гандболистки Весны Горачек. Выступает за «Мец».

Биография

Клубная карьера 
Во Францию перебралась с матерью в 2004 году, когда та заключила контракт с «Мецем». Дебютировала в составе клуба в сезоне 2013/2014, сыграв 10 матчей и забив 5 голов, что помогло команде стать чемпионом Франции. В октябре 2014 года Тамара получила травму и выбыла на полгода. В сезоне 2015/2016 Горачек выиграла второй титул чемпионки Франции.

Карьера в сборной 
Летом 2014 года Тамара дебютировала в молодёжной сборной Франции на чемпионате мира в Хорватии, который завершился для француженок 5-м местом. В мае 2016 года она дебютировала за основную сборную в отборочном турнире к чемпионату Европы, сыграв против Исландии и Швейцарии. 1 июня 2016 года Тамара забила два первых гола за сборную в ворота команды Исландии, чем заслужила своё место в заявке на Олимпийские игры 2016 года.

В финале Олимпийских игр 2016 года Франция уступила России 19:22 и завоевала серебряные медали. Тамара Горачек вышла в самом конце матча, сыграв несколько минут. Решение взять Горачек на финал было обосновано травмой Хлоэ Булло.

Награды и звания 
30 ноября 2016 года было присвоено звание кавалера ордена «За заслуги».

Примечания

Ссылки 
 

Гандболисты Франции
Игроки сборной Франции по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Игроки ЖГК «Мец»
Игроки ГК «Париж 92»
Игроки ГК «Шиофок»